Tournedos ist Ortsname von

Frankreich:
Tournedos-Bois-Hubert 
Tournedos-sur-Seine 

außerdem bezeichnet Tournedos:
 ein kleines rundes Steak aus der Filetspitze
 Tournedos Rossini, Fleischgericht